Llista d'asteroides del 188001 al 189000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|188001-188100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|188101-188200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|188201-188300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|188301-188400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|188401-188500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|188501-188600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|188601-188700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|188701-188800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|188801-188900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|188901-189000 [ modifica]

|-
|}